Kabuto může být:

 Kabuto (přilba) – druh přilby japonských válečníků
 Kabuto (pokémon) – bytost z japonské herní série Pokémon
 Giants: Citizen Kabuto – videohra